Anders Myrvold (né le  à Lørenskog en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien.

Biographie 
Dans la LNH, Myrvold a joué pour l'Avalanche du Colorado (il a été repêché par le prédécesseur de l'équipe, les Nordiques de Québec), Bruins de Boston, les Islanders de New York et les Red Wings de Détroit.

Il a fait ses débuts en LNH pour l'Avalanche du Colorado, le .

Le , Myrvold a été agressé après une fête de Noël à Oslo. Il a reçu des blessures à la tête et a subi une intervention chirurgicale à l'hôpital universitaire Ullevål.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe nationale norvégienne.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1991-1992||Storhamar Hockeyteam||GET ligaen ||1||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|1992-1993 ||Färjestads BK ||Elitserien ||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|1993-1994 ||Grums IK ||Division 1 ||26||2||0||2||34||2 ||1 ||0 ||1 ||5
|-
|1994-1995 ||Titan Collège Français de Laval ||LHJMQ  ||64||14||50||64||173||20||4||10||14||68
|-
|1994-1995 ||Aces de Cornwall ||LAH ||-||-||-||-||-||3||0||1||1||2
|-
|1995-1996 ||Aces de Cornwall ||LAH ||70||5||24||29||125||5||1||0||1||19
|-
|1995-1996 ||Avalanche du Colorado ||LNH||4||0||1||1||6||-||-||-||-||-
|-
|1996-1997 ||Bruins de Boston ||LNH||9||0||2||2||4||-||-||-||-||-
|-
| 1996-1997 ||Bears de Hershey ||LAH ||20||0||3||3||16||-||-||-||-||-
|-
| 1996-1997 || Bruins de Providence ||LAH ||53||6||15||21||107||10||0||1||1||6
|-
|1997-1998 ||Bruins de Providence ||LAH ||75||4||21||25||91||-||-||-||-||-
|-
| 1998-1999 ||Djurgårdens IF ||Elitserien ||29||3||4||7||52||-||-||-||-||-
|-
| 1998-1999 || AIK IF ||Elitserien ||19||1||3||4||24||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000 ||AIK IF ||Elitserien ||49||1||3||4||87||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001 ||Falcons de Springfield ||LAH ||69||5||25||30||129||-||-||-||-||-
|-
|2000-2001 ||Islanders de New York ||LNH||12||0||1||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2001-2002 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||19||3||3||6||28||-||-||-||-||- 
|-
|2001-2002 ||HC Fribourg-Gottéron ||LNA ||6||0||0||0||16||4||0||1||1||6 
|-
|2002-2003 ||Adler Mannheim ||DEL ||45||0||3||3||82||7||0||0||0||4
|-
|2003-2004 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||71||0||21||21||94||4||0||1||1||2
|-
|2003-2004 ||Red Wings de Détroit ||LNH||8||0||1||1||2||-||-||-||-||- 
|-
|2004-2005 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||40 ||8 ||24 ||32 ||108 ||11 ||2 ||1 ||3 ||24
|-
| 2005-2006 ||ZSC Lions ||LNA ||2||0||0||0||4||-||-||-||-||- 
|-
| 2005-2006 || GCK Lions||LNB||8||0||5||5||20||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||12 ||3 ||2 ||5 ||38 ||15 ||1 ||5 ||6 ||30
|-
|2006-2007 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||17 ||0 ||11 ||11 ||34||-||-||-||-||- 
|-
|2007-2008 ||Vålerenga Ishockey ||GET ligaen ||14 ||0 ||2 ||2 ||26 || 13|| 1|| 5|| 6|| 28
|-
|2007-2008 ||Vålerenga Ishockey 2 ||1. divisjon ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||-||-||-||-||- 
|-
|2008-2009 || Stavanger Oilers ||GET ligaen ||44 ||6 ||24 ||30 ||120 || 6|| 1|| 0|| 1|| 29
|-
|2009-2010 || Stjernen Hockey ||GET ligaen || 40|| 2|| 22|| 24|| 88|| 6|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
|2010-2011 || Frisk Tigers ||GET ligaen || 43|| 1|| 9|| 10|| 136|| 5|| 1|| 0|| 1|| 8

| 377|| 23|| 112|| 135|| 590|| 22|| 1|| 3|| 4|| 29

| 211|| 20|| 94|| 114|| 554|| 56|| 6|| 11|| 17|| 129

| 99|| 5|| 10|| 15|| 163||-||-||-||-||-

Notes et références

Liens externes 
 Norwegian NHL records

Naissance en août 1975
Naissance à Lørenskog
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur du Färjestads BK
Joueur du Titan du Collège Français de Laval
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur de l'AIK IF
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Islanders de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Adler Mannheim
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur du ZSC Lions
Joueur du GCK Lions
Joueur des Stavanger Oilers
Joueur du Vålerenga ishockey
Joueur des Frisk Tigers
Défenseur de hockey sur glace